Англескеви́ль-ла-Персе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Изиньи-сюр-Мер. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14239.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 86 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 55 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 38 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 38 активных жителей работали 33 человека (18 мужчин и 15 женщин), безработных было 5 (4 мужчины и 1 женщина). Среди 17 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Англескевиль-ла-Персе 

Коммуны департамента Кальвадос